Эберхард Шметтов (; ,  — , ) — германский генерал-лейтенант.

Биография 
Служил в кавалерийских частях. Во время Первой мировой войны командовал германской 8-й кавалерийской дивизией (1915—1916), 195-й пехотной дивизией в Галиции (сентябрь—октябрь 1916), 3-й кавалерийской дивизией в Трансильвании (октябрь 1916 — январь 1917).

Умер 31 января 1935 года в возрасте 73 лет.

Литература 
 Hanns Möller: Geschichte der Ritter des Ordens pour le mérite im Weltkrieg, Band II: M-Z, Verlag Bernard & Graefe, Berlin 1935, S.268-271.

Военачальники Первой мировой войны (Германия)
Кавалеры ордена Данеброг
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Генерал-лейтенанты (Германская империя)